Гординешты (, Гординешть) — село в Единецком районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 165 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гординешть проживает 3265 человек (1599 мужчин, 1666 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района